La stirpe – film del 1918 diretto da Ivo Illuminati
La stirpe (Dark Breed) –  film del 1996 diretto da Richard Pepin
La stirpe (The Breed) –  film del 2001 diretto da Michael Oblowitz